Hvideruslands voblaster er Hvideruslands højeste administrative, politiske inddeling. Ud over seks voblaster har hovedstaden Minsk en speciel administrativ status.

Inddelingen i voblaster i Hviderusland er et levn fra tiden, hvor Hviderusland var en del af Sovjetunionen.

Voblasterne (og byerne) er underinddelte i rajoner (benævnelsen kan på dansk oversættes til "distrikter").

Kilder 
 Nuværende Status for FNs latinisering af navnene på Hviderussiske områder

Eksterne henvisninger